Алексе́й Ло́сев: Лосев, Алексей Пантелеевич (1918—1990) — Герой Советского Союза.
 Лосев, Алексей Фёдорович (1893—1988) — русский советский философ, антиковед и переводчик, профессор.
 Алексей Лосев — ранний вариант псевдонима поэта Льва Лосева.